Skade kan henvise til flere artikler:

Skade (fugl) – en af flere fuglearter 
Skade (fisk) – en fiskeart (en rokke-art)
Skade (nordisk mytologi) – en jætte
Skade (måne) – en måne
Skade (by) – en bebyggelse i Klovborg Sogn
Materiel skade
Personskade
Idrætsskade

Se også:
Skadedyr – dyr der forårsager materiel skade